Архитектурно-этнографический музей «Василево» — музейный комплекс, расположенный на территории бывшей барской усадьбы, основанной в конце XVIII столетия служивыми дворянами Львовыми. архитектурно-художественный ансамбль конца XVIII — начала XIX веков. Усадьба расположена в Торжокском районе Тверской области, на берегу реки Тверцы, приблизительно в 3-4 км выше города Торжка. На базе усадьбы располагается музей деревянного зодчества. Рядом с усадьбой располагается деревня Василёво. 

Является филиалом Тверского государственного объединенного музея.

История усадьбы 
Музей создан в 1976 году. От усадьбы уцелели двухэтажный флигель (перестроенная оранжерея) и уникальная гидротехническая система.

Усадьба принадлежала тверскому дворянину Д. Львову, для которого в конце XVIII века его дальним родственником, знаменитым архитектором, уроженцем Тверской губернии Н.А.Львовым и был построен главный дом. В настоящее время главный дом усадьбы не сохранился (сгорел), но на местности можно определить контуры бывшего строения по сохранившимся остаткам фундамента дома.

Сам музей создавался в 1976-1977 гг. по проекту архитектора А.В. Ополовникова.

На территории усадьбы сохранилась знаменитая липовая аллея, шедшая к главному дому усадьбы. Эта аллея является остатком от регулярной парковой части поместья. Уникальность липовой аллеи заключается в том, что ветки деревьев подрезались так, что кроны деревьев образовывали сплошной зелёный шатёр над проезжей частью аллеи.

Валунный арочный мост 
На территории усадьбы располагается каскад из трёх прудов, на ручье, спускающемуся к реке Тверце. На ручье архитектором Н.А. Львовым были выполнены запруды из камней и знаменитый стометровый арочный валунный мост с гротами, выполненный в технике архивольт, являющийся настоящим шедевром архитектурной мысли — «великолепная каменная симфония», как его называют поклонники творчества архитектора. В настоящее время мост получил широкую известность под именем «Чёртов мост» с лёгкой руки краеведа, который в 1960-е годы описывал имение в туристическом путеводителе и упомянул название острова на ручье — «Чёртов остров».

Архитектурно-этнографический музей 
На базе усадьбы «Василёво» в 1976 году был создан Государственный этнографический музей. Из разных районов Тверской области сюда были перевезены шедевры деревянного зодчества XVIII — начала XIX вв. В экспозицию музея входит около двух десятков памятников деревянной архитектуры.

Имеются и другие уникальные экспонаты, например, старинные камни-валуны раннехристианской эпохи из села Пречисто-Каменка Кувшиновского района с изображением креста и отпечатком «стопы Богородицы», по преданиям являвшейся жителям этих мест в XI веке.

Памятники деревянного зодчества 

Среди замечательных экспонатов деревянного зодчества, представленных в музее, особо стоит отметить церковь Преображения (1732) клетского типа, привезённую из погоста Спас На Сози (Калининский район), Знаменский храм (1742) и часовню Архистратига Михаила (середина XVIII в.).

Также весьма интересны и здания общегражданского и хозяйственного назначения, например, весьма интересно здание пожарного депо, перевезённое в музей из деревни Лаптиха Бежецкого района.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница музея на сайте «Музеи России» 
 Государственный музей-усадьба «Василёво» 
 «Усадьба Василёво. Архитектурно-этнографический музей Василёво»
Официальная страница музея на сайте Тверского государственного объединенного музея 
Официальная страница музея на сайте «PRO.Культура.РФ» 
Официальная страница музея на сайте Туристического портала Тверской области  
Официальная страница музея в социальной сети «ВКонтакте» 

Музеи Тверской области
Усадьбы Тверской области
Музеи-заповедники России
Этнографические музеи России
Музеи русского деревянного зодчества
Львовы Тверской губернии
Постройки Николая Львова
Охраняемые природные территории Тверской области
Торжокский район
Архитектура классицизма